Куч-Бихар:

 Куч-Бихар — город в индийском штате Западная Бенгалия. 
 Куч-Бихар — округ в индийском штате Западная Бенгалия.
 Куч-Бихар — небольшое княжество в восточной Индии, существовавшее с 1586 по 1949 годы.
 Куч-Бихар — дворец в округе Куч-Бихар.

en:Cooch Behar (disambiguation)